Stadtschreiberhaus heißen:

 Stadtschreiberhaus (Delitzsch), in Sachsen
 Stadtschreiberhaus (Freising), in Bayern
 Stadtschreiberei (Gau-Odernheim), in Rheinland-Pfalz